Копьево или Копьёво — название населённых пунктов в России:

 Копьёво — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Копьево — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Копьёво — посёлок в Орджоникидзевском районе Хакасии.
 Копьёво — село в Орджоникидзевском районе Хакасии.